Бела Ференц Дежё Блашко (; 20 октября 1882 — 16 августа 1956), более известный как Бела Лугоши () — венгерский, германский и американский актёр театра, кино, телевидения и радио, чья карьера охватывала пять десятилетий. Карьера актёра продолжалась 39 лет, стал известен после исполнения роли графа Дракулы в одноимённом фильме 1931 года и Игоря в фильме «Сын Франкенштейна» (1939), и ролям во многих других фильмах ужасов с 1931 по 1956 год. Он снялся в 11 немых фильмах, снятых на его родине в Венгрии в период 1917—1918 годов, 11 немых фильмах, снятых в Германии в 1920 году, 5 немых фильмах, снятых в Нью-Йорке в 1923—1926 годах, а затем переехал в Голливуд в 1928 году, где его кинокарьера пошла на взлёт.

1910-е годы 
Здесь приводится список подтверждённых киноролей Белы Лугоши. Некоторые фильмы из различных источников с фильмографией актёра не были включены в нижеприведённый список, например, фильмы студии Star Film: «» (1918), «» (1918) и «» (1917), в них во всех изначально было заявлено о участии Лугоши, но, очевидно, он был исключён из актёрского состава ещё до начала производства, так как в более поздних афишах и рекламных материалах его имени не было ни под одним из псевдонимов, а ни одна из рецензий современников на эти фильмы не упоминала Лугоши.

1920-е годы

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 

Фильмографии актёров
Фильмографии Венгрии
Фильмографии США